Stolzalpe heißen folgende geographische Objekte:

 Stolzalpe (Gemeinde Murau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Murau, Bezirk Murau, Steiermark
 Landes-Krankenhaus Stolzalpe, denkmalgeschützte Klinikanlage in Stolzalpe (heute Abteilung LKH Murtal und priv. Rehabilitationszentrum Stolzalpe)
 Gesundheits- und Krankenpflegeschule Stolzalpe, im Klinikum Stolzalpe

 Stolzalpe (Gebirgsgruppe), Berggruppe der Murberge/Murauer Berge, im Oberen Murtal, Steiermark
 Stolzalpe (Bergmassiv), 1817 m, in den Murbergen, Niedere Tauern, Steiermark